San José el Porvenir kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San José el Porvenir, Oaxaca, Santa Lucía Monteverde, 
 San José el Porvenir, Chiapas, Huixtán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar